Алишкин — фамилия; имеет женскую форму Алишкина.
 Алишкин, Альберт Рифгатович (род. 1958) — российский учёный-технолог, изобретатель, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники.
 Алишкин, Степан Григорьевич (1892—1956) — советский колхозник, один из инициаторов всенародного движения по сбору средств в Фонд обороны в период Великой Отечественной войны.